

Astronomia
 4406 Mahler – asteroide della fascia principale

Cinema
 Alma Mahler –  è un film del 2001 diretto da Tomislav Zaja
 Mahler – titolo originale del film La perdizione del 1974, diretto da Ken Russell

Musica
 Mahler Chamber Orchestra (MCO) – orchestra da camera nata nel 1997

Personaggi
 Nathan Mahler –  personaggio dell'anime e manga BLOOD+ di Junichi Fujisaku

Persone
 Anna Mahler – scultrice austriaca
 Alma Schindler – nota anche come Alma Mahler, compositrice e pittrice austriaca moglie di Gustav Mahler
 Gustav Mahler – compositore e direttore d'orchestra boemo
 Horst Mahler – terrorista, pubblicista e attivista tedesco
 Margaret Mahler – psicoanalista e psicoterapeuta ungherese